Fukui pode referir-se a:
Fukui - província japonesa;
Fukui - capital da província de Fukui.

Desambiguação